The Droogs — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, существовавшая с 1973 года. Последний альбом Atomic Garage был издан в 1997 году на испанском лейбле Impossible Records.

Группа была сформирована музыкантами Ric Albin (вокал), Roger Clay (гитара), Paul Motter (бас) и Kyle Raven (барабаны). Вдохновившись гаражным роком 1960-х, в течение 1970-х годов они выпустили шесть синглов, позже изданных на сборнике Anthology (1987), за этот период сменилось несколько барабанщиков. Состав стабилизировался в начале 1980-х годов с басистом/клавишником David Provost (ранее в The Dream Syndicate) и барабанщиком Jon Gerlach. В середине 1980-х годов группа считалась частью американского движения Paisley Underground, однако получила больший успех в Европе, и в 1987 году подписала контракт с немецким лейблом Music Maniac.

Дискография

Синглы, EP 
 «He’s Waiting» (1973)
 «Overnight Success/Last Laugh» (1975)
 «Set My Love on You» (1978)
 «Only Game In Town/Garden Of My Mind» (1981)
 Heads Examined EP (1983) Plug-n-socket

Альбомы 
 Memorial (1980) Stapled Chin Music (cassette only)
 Stone Cold World (1984) Passport
 Kingdom Day (1987) PVC
 Anthology (1987) Music Maniac
 Mad Dog Dreams (1990) Music Maniac
 Live in Europe 1990 (1990) Music Maniac
 Want Something (1991)
 Guerilla Love-In (1991) Music Maniac
 Atomic Garage (1997) Impossible Records

Видеоклипы 
 The Droogs — Stranger in the Rain (live)

Примечания

Ссылки 
 
 
 http://www.thedroogs.com/

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1973 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1997 году
Музыкальные коллективы из Лос-Анджелеса
Группы гаражного рока из США
Группы альтернативного рока из Калифорнии